Ferreirim peut désigner :
au Portugal :
Ferreirim, paroisse civile de la municipalité de Lamego, située dans le district de Viseu et la région Nord ;
Ferreirim, paroisse civile de la municipalité de Sernancelhe, située dans le district de Viseu et la région Nord.